Нове́лла (от итал. novella — новость) – традиционно в литературе малый повествовательный жанр.

Искусство 

 Киноновелла — жанр игрового кино, в котором действие развивается вокруг одного локального события или происшествия в жизни героев. Киноновеллы часто являются составными частями фильма-антологии, связанными композиционным обрамлением.
 Новеллы (фильм) — цветной художественный фильм из двух отдельных киноновелл — «Свинопас» и «Небо и ад», режиссёр А. Мачерет, 1941 год.
 Новел(л)а — кластер продукции преимущественно развлекательного характера:
 Новела (лёгкая новел(л)а, лёгкий роман) — разновидность современного восточноазиатского романа: японское ранобе, а также подобная китайская (в т.ч. уся и сянься) и корейская литература.
 Веб-новел(л)а — такого рода новела, опубликованная только в интернете.
 Графическая новел(л)а — графический роман; разновидность комикса.
 Визуальная новел(л)а — визуальный роман; восточноазиатский жанр компьютерных игр.

Право 
 Новелла (от  — новые законы) — юридическое изменение, которое вносит в действующее законодательство вновь изданный закон; а также — общее название Новелл Юстиниана (Novellae Constitutiones) — название законов императорских конституций, издававшихся Юстинианом в пополнение и замену постановлений, содержавшихся в изданном этим императором кодексе.

Имя собственное 
 Новелла — женское личное имя.
 Новелла ди Андреа (? — 1333) — итальянский правовед и профессор права в Болонском университете.
 Новелла Николаевна Матвеева (1934—2016) — советская и российская поэтесса, прозаик, переводчица, бард, драматург, литературовед.

Фамилия 
 Новелла, Стивен (род. 1964) — американский невролог, доцент медицинского факультета Йельского университета.
  (1905—1974) — деятель итальянского рабочего движения.

Топоним 
 Новелла (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.

См. также 
 Новелла о Настаджо дельи Онести — серия картин итальянского художника Сандро Боттичелли.
 Новелло — коммуна в Италии, регион Пьемонт, провинция Кунео.
 Айвор Новелло (1893—1951) — валлийский композитор, певец и актёр.
 — итальянская фамилия.
 «Новелла-П-38» — поисково-прицельная система на советском противолодочном самолёте Ил-38.
 «Новеллино» — анонимный сборник коротких рассказов конца XIII или начала XIV века, памятник итальянской прозы.

Примечания